La Serie C2 1991-1992 è stata la 14ª edizione del Serie C2, quarto torneo professionistico del campionato italiano di calcio. La stagione è iniziata il 8 settembre 1991 ed è terminata il 12 luglio 1992.

Stagione

Novità
A causa della riforma dei campionati questa fu la prima edizione con tre gironi invece che quattro. Il meccanismo per le retrocessioni prevedeva la retrocessione diretta delle ultime tre di ogni girone. Le tre quart'ultime invece disputarono un play-out con la formula di girone con partite di andata e ritorno dove solo la prima squadra classificata si guadagnava il diritto di rimanere in Serie C2.

Aggiornamenti
Il neoretrocesso  fallisce e non si iscrive al campionato, ripartendo dal Campionato Interregionale. Per analoghi problemi finanziari sia il  che la  non si iscrivono al campionato. Al loro posto vengono ripescate tre squadre retrocesse l'anno prima: il , l' e il .

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1992-1993.
 Ai play-out intergirone.
      Retrocessa in Campionato Nazionale Dilettanti 1992-1993.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione, retrocessione e/o play-out si doveva giocare una gara di spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio per i play-out

Statistiche

Individuali

Classifica Marcatori

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1992-1993.
 Ai play-out intergirone.
      Retrocessa in Campionato Nazionale Dilettanti 1992-1993.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione, retrocessione e/o play-out si doveva giocare una gara di spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Individuali

Classifica Marcatori

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1992-1993.
 Ai play-out intergirone.
      Retrocessa in Campionato Nazionale Dilettanti 1992-1993.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione, retrocessione e/o play-out si doveva giocare una gara di spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio per i play-out

Statistiche

Individuali

Classifica Marcatori

Play-out intergirone 
Dopo lo svolgimento del girone, permanendo una situazione di parità, si decise di procedere in scontri di eliminazione diretta. Il primo spareggio fu tra la  e il . La vincitrice avrebbe incontrato il . Chi avesse vinto quest'ultimo scontro ottenne la salvezza.

Classifica

Risultati

Spareggi

Note

Collegamenti esterni 

 
 

Calcio nel 1991
Calcio nel 1992
1991